Lizzy (artista) — artista angolano'
Lizzy Caplan
Lizzy Mercier Descloux
Thin Lizzy

Desambiguações de antropônimos